Arthur Wellesley ist der Name folgender Personen:

* Arthur Wellesley, 1. Duke of Wellington (1769–1852), britischer Feldmarschall und Politiker
 Arthur Wellesley, 2. Duke of Wellington (1807–1884), britischer General
 Arthur Wellesley, 4. Duke of Wellington (1849–1934), britischer Peer und Politiker
 Arthur Wellesley, 5. Duke of Wellington (1876–1941), englischer Duke
 Arthur Wellesley, 8. Duke of Wellington (1915–2014), britischer Peer
 Arthur Charles Wellesley, 9. Duke of Wellington (* 1945), britischer Politiker (Conservative Party)

Siehe auch:

 Arthur Wellesley Peel, 1. Viscount Peel (1829–1912), britischer Politiker (Liberal Party)